Leptobryum är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Leptobryum i familjen Bryaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Meesiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leptobryum